Federation Cup può riferirsi a diversi eventi sportivi:
Tennis:
Federation Cup è il nome che la Fed Cup ha usato dal 1963 al 1994
Hockey su ghiaccio:
Federation Cup è stato il nome della seconda competizione europea per club dal 1994 al 1996
Calcio:
Bangladesh Federation Cup, torneo calcistico del Bangladesh
Federation Cup, coppa disputata annualmente in India
South Asian Federation Cup, nome con cui è comunemente nota la Coppa della federazione calcistica dell'Asia meridionale
Baseball:
Federation Cup, terza coppa europea per importanza.